Luigi Cipriani ist der Name folgender Personen:

* Luigi Cipriani (Politiker, 1923) (1923–1982), italienischer Politiker
 Luigi Cipriani (Politiker, 1940) (1940–1992), italienischer Politiker